Film
 Dangerous (film), een film uit 1937
 Dangerous (2021), een film uit 2021

Muziek
 Dangerous (album), een album van Michael Jackson
 Dangerous (nummer), een single van het gelijknamige album
 Dangerous (Tony Joe White), een muziekalbum uit 1983 van Tony Joe White
 Dangerous (Cascada), een single van Cascada
 Dangerous (Roxette), een single van Roxette
 Dangerous (David Guetta), een single van David Guetta
 Dangerous! (band), een Australische Punkrock band